

Барки — присілок, Рибкинське сільське поселення, Ковилкінський район, Мордовія
 Барки — присілок, Русько-Лашминське сільське поселення, Ковилкінський район, Мордовія